USS Flying Fish je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Flying Fish (1838) 
 USS Flying Fish (SS-229) 
 USS Flying Fish (SSN-673)

Flying Fish